La Indian Women's League 2016-2017, chiamata ufficialmente 2016-2017 Hero Indian Women's League per ragioni di sponsorizzazione, è stata la prima edizione di uno dei principali campionati del calcio indiano femminile, con 10 neo-squadre partecipanti. La stagione è iniziata il 17 ottobre 2016 e s'è conclusa il 14 febbraio 2017, con la prima vittoria per l'Eastern Sporting Union.

Stagione

Squadre partecipanti e allenatori

Squadre partecipanti, stadi e sponsor

Allenatori

Calciatori stranieri

Giocatori marquee

Giocatori stranieri

Preliminari

Gruppo A

Legenda:
      Ammesse alla Seconda Fase

Gruppo B

Legenda:
      Ammesse alla Seconda Fase
      Ritirate

Seconda fase
Il Pune City e l'Aizawl, sono passate direttamente a questa fase, saltando i preliminari.

Legenda:
       Campionesse dell'Indian Women's League
       Ammesse ai Play-off

Play-Off

Tabellone

Semifinali

Finale

Premi

Note

Voci correlate 
 Indian Women's League
 Indian Super League 2016
 Indian Super League 2017

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Campionato indiano di calcio femminile